Мальцев, Дмитрий Владимирович (род. 1990) — российский пловец в ластах.
 Мальцев, Дмитрий Олегович (род. 1991) — российский хоккеист, нападающий.